«Женщина в окне» — название нескольких фильмов:
 «Женщина в окне» — фильм 1944 года с Эдвардом Робинсоном в главной роли, реж. Фриц Ланг (США).
 «Женщина в окне» — фильм 1976 года с Роми Шнайдер и Филиппом Нуаре в главных ролях, реж. Пьер Гранье-Дефер (Франция, Италия, Германия).
 «Женщина в окне» — фильм 2021 года с Эми Адамс в главной роли (США).

См. также 
 «Эта женщина в окне» — российский фильм 1993 года с Ириной Муравьёвой в главной роли, реж. Леонид Эйдлин.